Cubs peut faire référence à :
 les Cubs de Chicago, franchise américaine de la ligue majeure de baseball basée à Chicago, dans l'Illinois ;
 les Cubs de l'Iowa, équipe américaine de ligue mineure de baseball basée à Des Moines, dans l'Iowa ;
 les Cubs de Drummondville, ancienne équipe québécoise de baseball évoluant en Ligue provinciale.